Карсская епархия Эчмиадзинского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая епископская епархия Армянской Апостольской церкви бывшая в составе Эчмиадзинского патриархата с центром в городе Карс.

История 

В юрисдикцию Карсской епархии входила территория Карсской области Российской империи. По данным на 1911 год количество верующих Армянской Апостольской церкви — 65.000, общин — 91, а также верующих Армянской Католической церкви — 1.000. 

Епархия имела 93 церквей.

См. также 

 Список армянских храмов Турции
 Магакия Орманян
 Карсская область

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви